

Историко-географические объекты 
 Кандия — венецианское название города Ираклион на острове Крит, использовалось также османами.
 Кандия — венецианское название острова Крит, использовалось также османами.
 Кандия-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Кандия-Ломеллина — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.

Флора 
 Кандия — Кандийский воловий язык, растение .
 Кандия — Кандийский сандал, дерево .
 Кандия — тмин, растение .

Фамилия 
 Кандия, Альберто (1919—1948) — парагвайский коммунист.
 Кандия, Исаак — поэт, написал элегию на смерть Александра I, жил в Варшаве в первой половине XIX века
 Кандия, Педро де (называемый также просто Грек; 1492—1542) — «греческий авантюрист, рождённый на Крите и натурализовавшийся в Испании», испанский конкистадор.
 Кандия, Салустиано (род. 1983) — парагвайский футболист, защитник клуба «Олимпия» и сборной Парагвая.

Разное 
 Кандия (кандея) — церковная утварь в форме чаши или глубокого блюда, используемая в качестве чаш для водоосвящения, ранее - трапезных чаш или колокольчиков. Часто из меди.

См. также 
 Кандиоты

Примечания